Шумет може бити:

 Шумет (Дубровник), насељено мјесто града Дубровника, Република Хрватска
 Шумет (Проложац), насељено мјесто у општини Проложац, Република Хрватска